В транскультуральной психиатрии и медицинской антропологии культура́льный синдро́м, культура́льно-специфи́чный синдро́м, культу́рно-определя́емый синдро́м, культу́рно-обусло́вленный синдро́м — это любой патологический поведенческий синдром, характерный для определённой культуры; считается местным вариантом проявления тревожных, депрессивных или соматоподобных расстройств. При культуральном синдроме не происходит реальных биохимических и структурных изменений органов тела и их функций. Подобные синдромы существуют в какой-либо определённой культуре и не проявляются в других. Культуральные расстройства психотического уровня также называются этни́ческими психо́зами.

Термин «культурно-определяемый синдром» () был впервые включён в 4-е издание американского Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам (DSM-IV), в котором также опубликован список наиболее распространённых синдромов. Аналогом в МКБ-10 являются культурно-специфические синдромы, которые определены во втором приложении к исследовательским диагностическим критериям.

В более широком смысле этот синдром можно назвать бихевиористской эпидемией, которая связана с манерой поведения, внушением, которые характерны для определённых культур. Как и в случаях злоупотребления наркотиками или алкоголем, синдром может передаваться путём группового подкрепления, а также при межличностной коммуникации. С точки зрения этиологии, достаточно трудно определить, насколько конкретно культура влияет на развитие синдрома по сравнению с воздействием экологических факторов, таких, как, например, токсичность. Иногда культуральный синдром может проявиться в разных культурах, но в каждой из них он носит специфические черты.

Признаки 
Культуральный синдром обладает следующими характеристиками:
 признаётся в этой культуре болезнью (не является ни сознательным действием, ни притворством);
 является широко распространённым в этой культуре;
 полностью отсутствует в других культурах, вследствие чего не признается ими;
 отсутствие видимых биохимических и структурных изменений органов тела и их функций.

При некоторых культуральных синдромах проявляются незначительные соматические симптомы (боль или нарушение функции какой-либо части тела), при этом в большинстве случаев синдром проявляется исключительно в поведении человека.

Культуральные синдромы не идентичны заболеваниям, которые присутствуют только в определённых географических зонах, как, например, африканский трипаносомоз. Они также не имеют никакой связи с генетическими характеристиками, присущими конкретным группам населения. В случае, если будет выявлено, что синдром имеет биологическую причину возникновения, он будет перемещён в другую категорию нозологии.

Культурно-определяемый синдром в медицине и антропологии 
Американская психиатрическая ассоциация даёт следующее определение культурно-определяемого синдрома:

Культурно-определяемый синдром — это систематическое отклонение, проявляющееся в определённых культурах, которое выражается в отклоняющемся от нормы поведении. Оно может как быть, так и не быть отражено в одной из категорий DSM-IV. Многие из этих отклонений рассматриваются в культурах как болезни и имеют названия на местном языке. Несмотря на то, что многие из симптомов синдрома находят отражение в различных категориях DSM-IV, его причины, специфические симптомы и реакция общества находятся под влиянием локальных факторов.

Взгляды антропологов и психиатров на термин «культурно-определяемый синдром» расходятся. Антропологи обычно подчёркивают релятивистскую и культурно-обусловленную природу синдрома, в то время как медики — его универсальные и нейропсихологические особенности.

В некоторых работах высказывается предположение о том, что культурно-определяемый синдром в рамках конкретной культуры представляет собой для особо уязвимых людей приемлемую форму выражения расстройства, возникшего в результате травматического переживания. При этом в разных культурах форма выражения расстройства носит уникальный характер.

Типы синдромов

DSM-IV-TR 
Американская классификация DSM-IV-TR (4-е пересмотренное издание диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам) определяет следующие типы культурно-обусловленных синдромов:

DSM-5 
В DSM-5 добавлены следующие синдромы:

МКБ-10 
В «приложении 2» Международной классификации болезней 10-го пересмотра перечислены следующие синдромы:

Другое 
Другие известные синдромы:

Классификация 
В Международной классификации болезней 10-го пересмотра синдромы дхату, лата и коро кодируются категорией  — другие специфические невротические расстройства.

Описание синдромов

Амок 

Амок — внешне не имеющее оснований агрессивное и деструктивное поведение, часто приводящее к убийствам. Перед возникновением эпизода возможно наличие подавленного настроения и тревоги. После окончания эпизода наступает амнезия произошедшего и физическое истощение.

Атаке де нервиос 
При синдроме атаке де нервиос наблюдаются неконтролируемые крик и плач, вербальная и физическая агрессия и чувство тепла, поднимающегося из груди в голову. Больные при этом чувствуют потерю контроля.

Буфэ делирант 
При буфэ делирант наблюдается психомоторное возбуждение, спутанность, агрессивные действия и ажитация. Возможно возникновение визуальных и вербальных галлюцинаций, а также параноидных идей.

Вендиго 
При психозе вендиго () возникает страх превращения в гигантского монстра-людоеда (согласно алгонкинской мифологии, человек может превратиться в Вендиго), обычно на фоне сниженного питания; также возникают мысли об убийстве и импульсивное желание есть человеческое мясо (на депрессивном фоне).

Дхату-доша 
При синдроме дхату наблюдается страх потери спермы, сопровождаемый болями в мышцах и физическим истощением, чувством истощения и слабостью. В данной культуре считается, что «шукра» (сперма) содержит жизненную силу, и при семяизвержении она теряется.

Коро 
При синдроме коро наличествует страх западения полового члена в брюшную полость и страх смерти, связанный с этим. У женщин страх западения грудей, вульвы или сосков.

Куфунгисиса 
Куфунгисиса встречается среди народа шона в Зимбабве. Куфунгисиса переводится как «слишком много думать». Представители этого народа считают, что частые размышления приводят к тревоге, депрессии и соматическим проблемам. В качестве примера в DSM-5 приводится высказывание больного: «у меня болит сердце из-за того, что я слишком много думаю».

Кхял чап 
Синдром кхял чап () встречается среди камбоджийцев в Соединённых Штатах и ​​Камбодже. Характерны такие симптомы, как панические атаки (сердцебиение, одышка, головокружение), холодные конечности, тревога и возбуждение автономной нервной системы. Связано с убеждением в том, что воздухоподобная субстанция «кхял» () может усиленно течь в теле вместе с кровью, что якобы приводит к серьёзным последствиям.

Лата 

Для синдрома лата характерна эхопраксия и эхолалия, а также состояния, сходные с трансовыми. Возникает обыкновенно после психотравм.

Магия худу 

Синдром связан с верой в возможность колдовства или порчи, используя магию худу (). Могут присутствовать следующие симптомы: тревога, слабость, диарея, тошнота и рвота, головокружение, страх смерти от магии.

Малади мун 
Малади мун (буквально «вызванная человеком болезнь») на Гаити — культуральное объяснение причин различных соматических и психиатрических расстройств. Гаитийцы считают, что из-за злобы и зависти люди могут насылать другим болезни, например депрессию, психоз, неспособность выполнять действия в повседневной жизни, социальную неуспешность.

Нервиос 
Нервиос (исп. «нервы») встречается среди жителей Латинской Америки и выходцев из Латинской Америки в США. Основные симптомы включают в себя головные боли и боли в «мозге» (затылочное напряжение шейных мышц), трудности со сном, раздражительность, нервозность, расстройства желудка, плаксивость, неспособность сконцентрироваться, ощущение покалывания, дрожь и головокружение.

Палян и пафэн 
При синдромах палян и пафэн наблюдается тревога, основанная на убеждении в том, что холод или ветер вызывает импотенцию, усталость и даже смерть.

Пиблокто 

Эпизоду предшествует депрессия, спутанность сознания и высокая утомляемость. Далее следует психомоторное возбуждение 1—2 часа, которое сопровождается воплями, иногда похожими на вой животных, эхопраксией и эхолалией, срыванием своей одежды, копрофагией и разрушительными действиями.

Призрачная болезнь 
Синдром призрачной болезни может включать в себя спутанность сознания, галлюцинации, тревогу, чувство опасности или страх, обмороки, головокружение, чувство бесполезности, чувство удушья, потерю аппетита и плохие сны.

Сглаз 

Включает в себя плач без видимой причины, прерывистый сон, рвоту и лихорадку у детей.

Синбён 
Синбён — корейский культуральный синдром, который начинается с тревоги, страха и соматических жалоб (головокружение, общая слабость, бессонница, отсутствие аппетита, желудочно-кишечные проблемы), и заканчивается диссоциацией и овладением духов предков.

Сусто 
При синдроме сусто после перенесённого стресса возникает психомоторное возбуждение, которое сопровождается спутанностью сознания, бессонницей, депрессией, анорексией, поносом и гипертермией.

Тайдзин кёфусё 

Тайдзин кёфусё — боязнь социальных контактов, связанная со страхом оскорбить или обидеть окружающих: взглядом, запахом тела, покраснением лица и т. п.

Хвабён 
Синдром хвабён связан с подавлением гнева. При нём наблюдается паника и страх неминуемой смерти, бессонница, потеря аппетита, дисфория, одышка, усталость и генерализированная боль.

Цзоухожумо 
Связанный с занятием цигуном психотический эпизод. Входит в китайскую классификацию психических расстройств (CCMD-2, CCMD-3).

Шэнькуй 
Характерна тревога и панические симптомы, сопровождаемые соматическими жалобами (реальных физических причин при этом не обнаруживается). Симптомы включают в себя общую слабость, бессонницу, боли в спине, головокружение, утомляемость, частые сновидения, а также жалобы на сексуальную дисфункцию (например, импотенция или преждевременная эякуляция). Симптомы больными связываются с чрезмерной потерей спермы из-за мастурбации, половых актов или поллюций. Они считают, что сперма содержит жизненную силу.

Шэньцзин шуайжо 
Для синдрома шэньцзин шуайжо характерны головные или другие боли, нарушения сна, умственная и физическая усталость, проблемы с концентрацией, потеря памяти, проблемы с желудком, раздражительность, сексуальная дисфункция. Входит в китайскую классификацию психических расстройств (CCMD-2, CCMD-3).

Укамаиринек 

При синдроме укамаиринек в просоночном состоянии наблюдаются эпизоды психомоторного возбуждения с галлюцинациями и преходящим параличом со страхом. Возникновение происходит после лёгкого шума или запаха.

См. также 
 Кросс-культурная психология
 Медицинская антропология
 Транскультуральная психиатрия

Примечания